Se: Tordyvlar

Tordyveln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tordyveln, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (0,4 ha)
Tordyveln, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Tordyveln (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Tordyveln (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun, 
Tordyveln, Dalarna, sjö i Mora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn